Ништа́дтский мир () — мирный договор между Русским царством и Шведским королевством, завершивший Северную войну 1700—1721 годов. Подписан  в городе Ништадте (сейчас в составе Финляндии; шведское название — Нюстад, финское — Уусикаупунки). Был подписан со стороны России Яковом Брюсом и Андреем Остерманом, со стороны Швеции — Юханом Лилльенстедтом и Отто Стрёмфельдом. Договор написан на шведском и немецком языках.

Договор изменил русско-шведскую границу, ранее закреплённую Столбовским мирным договором 1617 года. Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии (т. н. Старой Финляндии) и других территорий. Россия обязалась вернуть Швеции оккупированную ею Финляндию и уплатить денежную компенсацию.

Ратифицирован . 10 сентября 1721 года в Москве были устроены торжества по случаю Ништадтского мира. Победа в Северной войне выдвинула Россию в число крупнейших европейских государств.

История 
Победами русского оружия в конце Северной войны решили воспользоваться Англия, Ганновер, Нидерланды и Дания, заключившие союз с Петром I против Швеции. В действительности же Англия и Нидерланды не желали полного поражения Швеции и усиления России на Балтике. Это привело к распаду коалиции и заключению  года союзного договора с Францией: Париж обещал посредничество в переговорах с Швецией, до предела истощённой длительной войной.  года открылся Аландский конгресс — на одном из Аландских островов. Со стороны России переговоры возглавили Яков Брюс и Андрей Остерман. Однако, надеясь на помощь Англии, шведы всячески затягивали переговоры. Кроме того, после гибели Карла XII в 1718 году ко власти в Швеции пришла реваншистская группировка королевы Ульрики Элеоноры, выступавшая за сближение с Англией и продолжение военных действий.

В 1719 году под воздействием английской дипломатии была организована коалиция европейских государств против России. В её состав вошли Австрия, Саксония и Ганновер. Англия обещала военную и финансовую помощь шведам. Переговоры на Аландском конгрессе были прекращены. В 1719 году русский флот победил шведов у острова Эзель, а в 1720-м — у острова Гренгам. Англия вынуждена была отозвать свою эскадру из Балтики. В 1719—1720 годах были проведены три успешных десантных операции на территории Швеции. Всё это вынудило шведов в мае 1721 года в Ништадте возобновить переговоры.

Условия договора 

Договор состоял из преамбулы и 24 статей. По договору Россия закрепила выход к Балтийскому морю: к ней отошли часть Карелии, расположенной к северу от Ладожского озера, с Выборгом, Ингерманландия от Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и Даго. 

Предусматривался обмен пленными, амнистия «преступникам и перебежчикам» (кроме сторонников Ивана Мазепы). Финляндия возвращалась Швеции, которая также получила право ежегодно беспошлинно закупать и вывозить из России хлеба на 50 тыс. рублей. Договор подтверждал все привилегии, предоставленные остзейскому дворянству шведским правительством: оно сохранило своё самоуправление, сословные органы и т. д.

Основные положения договора:

 Вечный и неразрывный мир между царём русским и королём шведским и их преемниками;
 Полная амнистия с обеих сторон, за исключением казаков, последовавших за Мазепой и Костем Гордеенко;
 Все военные действия прекращаются в 14-дневный срок;
 Шведы уступают во вечное владение царской семье часть Лифляндии, Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии;
 Швеции возвращается Финляндия и выплачивается компенсация;
 Исповедание веры на данных территориях свободно.

Выкуп в 2 млн ефимков 
Странный 5-й пункт договора оговаривал, что победившая сторона, то есть Россия, в изысканных выражениях принимает на себя обязательство уплатить деньги побежденной стороне, то есть Швеции. Размер выкупа составлял два миллиона талеров (ефимков), уплачиваемых в строго определенные сроки и через строго определенные банки Гамбурга, Лондона и Амстердама.«5. Против того же е.ц.в. обещает в четыре недели по размене ратификаций о сем мирном трактате, или прежде, ежели возможно, е.к.в. и    короне свейской возвратить, и паки испражнить Великое княжество Финляндское кроме той части, которая внизу в описанном разграничении выключена и за е.ц.в. остаться имеет, так и таким образом, что е.ц.в., его наследники и последователи на сие ныне возвращенное Великое княжение никакого права, ниже запроса, под каким бы видом и именем то ни было, вовеки иметь не будут, ниже чинить могут. Сверх того хочет е.ц.в. обязан быть и обещает е.к.в. сумму двух миллионов ефимков исправно без вычета и конечно от е.к.в. с надлежащими полномочными и расписками снабденным уполномоченным заплатить и отдать указать на такие сроки и такой монетой, как о том в сепаратном артикуле, который такой же силы и действа есть, яко бы он от слова до слова здесь внесен был, постановлено и договорено.»Приведенному в 5 статье договора слову «против» в современном русском языке равнозначно слово «взамен». Слову «паки» равнозначно «а также», а слово «испражнить» соответствует просторечному «опорожнить», то есть в данном случае «очистить» (от войск), эвакуировать территорию Великого княжества Финляндского. Сверх того царь обязуется выплатить денежную сумму в 2 млн ефимков (иоахимсталеров, в то время приравненных к русскому рублю). В сепаратном артикуле оговаривалось, что расчет производится в прусских, саксонских или брауншвейгских "цвейдрительштирах" - ходячей монете в 20 грошей, принимая три цвейдрительштира за два талера (в двух талерах 60 грошей), а за их недостатком в другой ходячей монете по вексельному курсу; перечислялись также приемлемые для уплаты банки и сроки платежей.

Условия мира 

Условиями мира были: 

 Швеция уступила свою часть Ливонии, Эстонию, включая Озель и Даго, Ингерманланд, Виборгский уезд и южную часть Кексгольмского уезда.
 Швеция получила 2 миллиона риксдалеров для финских провинций.
 Свобода вероисповедания была гарантирована на территориях, уступленных Швецией, и им было разрешено сохранить торговые привилегии.
 Шведскому государству было разрешено ежегодно беспошлинно вывозить из Ливонии зерно на сумму 50 000 рублей.
 России было предоставлено право выступать посредником в мирных переговорах между Швецией и Польшей.
 Россия обязалась не предпринимать никаких действий против шведского государства, престолонаследия и многого другого, а также не будет способствовать тому, чтобы ни одна другая нация не сделала этого.
 Россия вернула Финляндию Швеции через четыре недели после ратификации мира.
2 миллиона ефимков при весе монеты в 1721 году 28 граммов — это 56 тонн серебра. Для сравнения можно сказать, что первенец российского линейного флота 52-пушечный линкор «Полтава» обошелся государевой казне в 35 тысяч ефимков, и это включая стоимость пушек. Таким образом, Пётр I отправил в Швецию сумму, достаточную для снаряжения могучего флота из 56 линкоров. Ежегодный бюджет России в те годы составлял порядка 4—5 миллионов рублей (или ефимков, серебряный рубль перечеканивался из иоахимсталера), так что царь отправил шведам половину всего бюджета страны. В то же время «Финансовая статистика Швеции в период 1719—2003 гг.» говорит, что в 1721 году бюджет этой страны составлял около 6 миллионов шведских далеров, или 2 миллиона ефимков. Таким образом, шведы получили от России сумму, эквивалентную их годовому бюджету.

Деньги должны были быть уплачены до второй половины сентября 1724 года, но так не случилось. Только в феврале 1727 года новый шведский король Фредерик I передал русскому послу в Стокгольме князю Василию Долгорукову квитанцию о принятии Швецией двух миллионов талеров.

Возможная причина, по которой это было сделано, кроется в отношениях Петра I c польским королём Августом Сильным, с которым он первоначально вступил в войну с Швецией как союзник и обязался в случае победы отдать Лифляндию ему, так как она граничила с одной стороны с польской Инфлянтией, а с другой — с вассальным польской короне Курляндским герцогством. Возможно деньги были за то, чтобы в Ништадтском договоре появилась фраза «на вечные времена», размышляет родившийся 58 лет после подписания договора русский историк — князь Михаил Михайлович Щербатов: «По заключении мира император заплатил Швеции два миллиона рублей за Лифляндию, на кою Польская Республика могла иметь требования, ибо Пётр I обязался заключенным с польским королем трактатом, чтобы в случае завоевания Лифляндии сия провинция осталась Польше, а прежде Ништадтского мира император намерен был отдать оную Швеции. И сделалось бы так, если бы барон Остерман, бывший потом в России министром, не подкупил на Ништадском конгрессе шведских министров», хотя в договоре речь о намерении царя выплатить деньги находится в пункте о Финляндии.

Сам Пётр ещё до заключения мира со шведами инструктировал своих послов, как добиться благосклонности влиятельной Англии: «Ежели и на то не согласятся — предложить денег министру, но поступать в том осторожно, разведав, склонны ли те министры к взяткам… Не чаю, чтоб Мальбрука дачею склонить, поскольку дюже богат; однако ж обещать тысяч 200 или больше». «Дача» в этом контексте означает взятка, а Мальбруком царь называет военачальника Великобритании герцога Мальборо. Очевидно, тайная дипломатия и подкуп сыграли свою роль: английская эскадра на Балтике не стала помогать шведским союзникам в борьбе с русскими карательными десантами в Финляндии, а потом совсем покинула Балтийское море.

Результаты 

Россия получила выход к Балтийскому морю и, таким образом, стала играть более значимую роль на международной арене.  1721 года она была провозглашена империей, а Пётр I «по прошению сенаторов» принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского.

Память 
В Санкт-Петербурге в Летнем саду в 1726 году была установлена беломраморная скульптурная группа «Мир и Победа. Ништадтский мир» итальянского ваятеля П. Баратты. Обнажённая женская фигура с рогом изобилия и опрокинутым горящим факелом олицетворяет Россию. У ее ног находятся щит, пушка и барабан, символизирующие бдительность. Россию венчает лавровым венком богиня победы Ника, которая держит пальмовую ветвь — символ мира, а ногой попирает поверженного льва, геральдический символ Швеции. В ногах у богини трепыхается польский орёл. Лев лапой придерживает картуш с надписью на латыни: ''Magnus est qui dat et qui accipit sed maximus qui ambe haec dare potest" («Велик и тот, кто дает, и тот, кто принимает. Но самый великий тот, кто и то и другое свершить может»).

Центральная фигура петергофского каскада фонтанов — Самсон, раздирающий пасть льву, также знаменует победу русского оружия в Северной войне.

См. также 
 Великая Северная война (1700—1721)
 Медаль «В память Ништадского мира»

Примечания

Ссылки 

 Русский текст Ништадтского мира
 Шведский текст Ништадтского мира
 Карл Маркс «Разоблачения дипломатической истории XVIII века» — 1899.
 Ништадтский мирный договор между Россией и Швецией. 30.08(10.09).1721. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».
 Международная конференция «Граница Ништадтского мира – Линия Петра Великого». Научная конференция посвященная 300-летию окончания Великой Северной войны и заключению Ништадтского мирного договора прошла в Выборгском замке в отреставрированном здании Цейхгаузов 7-8 октября 2021 г. 

Международные договоры Российской империи
Международные договоры Швеции
Северная война
Мирные договоры XVIII века
1721
1721 год
Международные договоры о территориальных изменениях
Договоры по алфавиту
Изменение территории Российской империи
Изменение территории Швеции
Изменение территории Финляндии
Август 1721 года
1721 год в России
История Латвии
Ливония